Geisterschloss (Nederlands:Spookslot) is een spookhuis ingericht als darkride in het Duitse attractiepark Europa-Park en staat in het themagebied Italië.
Het transportsysteem van de attractie is afkomstig van MACK Rides. De decoratie is deels afkomstig van Heimotion.

Geschiedenis 
De attractie opende in 1982 onder de naam Spukschloss, maar zowel het in- als exterieur zagen er compleet anders uit. In zowel 1996 als 2005 is de attractie opnieuw gedecoreerd. Heden is het thema van Geisterschloss de Italiaanse renaissance.
In 2016 werden er op diverse punten in de darkride personages uit de 3D-film Happy Family geplaatst. Deze film werd datzelfde jaar in het park geïntroduceerd.

Opzet 

Bezoekers betreden de attractie via het centrale plein van het themagebied. Bij de ingang staat een animatronic van een Mythisch wezen, gekleed in een bruin gewaad met capuchon. In zijn ene hand draagt hij een vogel en in de andere een kandelaar. In het Duits vertelt het wezen dat hij al jaren in het spookhuis woont. Het praten wordt soms onderbroken door gehoest door het wezen, waarbij er water uit zijn mond gespoten wordt.
Na het passeren van het wezen komen bezoekers in een hal terecht waar men dient te wachten voor de liften waar de voorshow plaats zal vinden. In de hal hangt een kroonluchter bestaand uit beenderen. In de muur bevinden zich zingende bustes van enkele centimeters groot. Dezelfde bustes staan in een groter formaat langs een van de scènes tijdens de rit opgesteld.
Eenmaal in voorshow worden de bezoekers in het Duits toegesproken. De ruimte blijkt een lift te zijn. Wanneer de lift zijn bestemming bereikt heeft valt er vanuit een gat in het plafond een "opgehangen persoon" naar beneden.

Na de voorshow lopen de bezoekers via een trap naar een draaischijf waar men plaats kan nemen in een van de doombuggies. Tijdens de rit worden bezoekers door het kasteel heen geleid. Er zit echter geen verhaal in in de scènes. Zo passeert men de eetzaal, danszaal, tuin en executiekamer.

Na de rit komen bezoekers via een trap uit in een souvenirwinkel met een horrorthema.

Disneyland
Qua opzet, verhaal en speciale effecten kent het spookhuis overeenkomsten met de Disney-attractie Haunted Mansion. Voorbeelden hiervan zijn de voorshow in een lift en is ingericht als kamer en de zingende bustes.

Muziek
Tijdens de gehele rit is orgelmuziek te horen. De bustes tijdens de rit zingen het lied Tief aus der Gruft (Nederlands: Diep uit de crypte)

Europa-Park
Darkride in Duitsland
Attractie van MACK Rides
Spookhuis
Attractie van Heimotion